Qendër (Fier) - plaats in Albanië
 Qendër (Mallakastër) - plaats in Albanië
 Qendër (Shkodër) - plaats en voormalige gemeente in Albanië
 Qendër Vlorë - plaats in de prefectuur Vlorë in Albanië